De kruisiging van Petrus (Caravaggio), een schilderwerk van de Italiaanse kunstschilder Merisi da Caravaggio
De kruisiging van Petrus (Michelangelo), een fresco van de Italiaanse kunstschilder en beeldhouwer Michelangelo